Гертлер () — фамилия. 

Известные носители:

 Гертлер, Андре (1907—1998) — бельгийский скрипач и музыкальный педагог.
 Гертлер, Марк (1891—1939) — английский художник.
 Гертлер, Марк Лайонел (род. 1951) — американский экономист.